La Pintada – comune della Colombia
La Pintada – comune di Panama